Соцмісто — назва житлових масивів що будувалися у 1930-х роках за єдиним планом у різних містах колишнього СРСР.

«Соцміста» позицінювалися у ролі пролетарського ядра відповідного регіону, населеного пункту. За радянською концепцією «Соцмісто» надавало для робітників та членів їх родин розподіл засобів для існування, житло, соціальні блага (наприклад, дитячі дошкільні заклади), організацію дозвілля, формування відносин між людьми. «Соцміста» не тільки забезпечували виробництво робітниками, керівництво ними, але й ставали центрами виховання нової «радянської людини».

Найбільш відомі «Соцміста» в Україні 
 Соцмісто (Запоріжжя)
 Соцмісто (Кам'янське)
 Соцмісто (Київ)
 Соцмісто (Краматорськ)
 Соцмісто (Кривий Ріг)
 Соцмісто (Нікополь)
 Соцмісто «Новий Харків» (ХТЗ, Харків)
 Соцмісто (Торецьк)

«Соцміста» в інших країнах 
 Соцмісто (Димитровград)
 Соцмісто (Желєзногорск)
 Соцмісто (Іжевськ)
 Соцмісто (Казань)
 Соцмісто (Магнітогорськ)
 Соцмісто (Нижній Новгород)
 Соцмісто (Новокузнецьк)
 Соцмісто заводу «Сибсільмаш» (Новосибірськ)
 Соцмісто заводу Чкалова (Новосибірськ)
 Соцмісто (Орськ)
 Соцмісто (Тольятті)
 Соцмісто (Челябінськ)

Див. також 
 Урбанізаційні процеси в Україні

Джерела 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія / М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.

Сталінська архітектура